John Greene pode se referir a:
 John Greene (jogador de futebol americano) - dos Estados Unidos
 John Greene (religioso) - religioso estadunidense
 John William Greene - político australiano

Ver também 
 John Green (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos